L'édition 2014 du tournoi de Newport s'est déroulée du 7 au  sur gazon à Newport aux États-Unis.

Faits marquants 
 Lleyton Hewitt, finaliste des deux éditions précédentes, remporte le tournoi en simple en battant Ivo Karlović en finale. Il emporte ainsi son  ATP.
 En double, Chris Guccione et Lleyton Hewitt s'imposent en finale face à Jonathan Erlich et Rajeev Ram. Ils emportent leur premier titre ensemble, le  pour Guccione et le  pour Hewitt.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2014 de l'ATP
 Tournoi de Newport

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Newport
ATP 2014
Tennis aux États-Unis en 2014
Tennis en juillet 2014
Sport aux États-Unis en juillet 2014